Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Izmir 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ana Vrljić che ha battuto in finale Katarzyna Piter 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Dinah Pfizenmaier (quarti di finale)
 Çağla Büyükakçay (quarti di finale)
 Stephanie Vogt (primo turno)
 Renata Voráčová (primo turno)

 Aleksandra Krunić (primo turno)
 Danka Kovinić (semifinali)
 Andreea Mitu (quarti di finale)
 Katarzyna Piter (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Izmir 2013